

Codici 
 tye – codice ISO 639-3 della lingua kyega

Geografia 
 Tye – città della Contea di Taylor, Texas (Stati Uniti d'America)

Onomastica 
 Tye – prenome inglese

Storia 
 Tye o Tyi – grande sposa reale di Amenhotep III